Boudine peut désigner :
 nombril, une cicatrice fibreuse de la paroi antérieure de l'abdomen.
 un nœud ou une bosse dans une plaque de verre soufflé (terme de verrerie).
 une andouille à base de couenne.
 un lieu-dit, La Boudine est un site archéologique à Saumane-de-Vaucluse.

 Jean-Pierre Boudine, un auteur, éditeur et professeur de mathématiques français.